podjazd – rodzaj rampy, umożliwiającej pojazdom pokonywanie różnicy poziomów
 podjazd – rodzaj zwiadu w wojsku, zwykle konnego, mającego na celu m.in. rozpoznanie sił przeciwnika
 podjazd – rodzaj drogi, ostatni jej odcinek zwykle przy budynku czy garażu

Zobacz też 
 Premia górska – zwieńczenie podjazdu na trasie wyścigu kolarskiego